Sağlam ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „der Gesunde“ bzw. „der Zuverlässige“.

Namensträger

Familienname 
 Adem Sağlam (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Ahmet Sağlam (* 1987), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Ertuğrul Sağlam (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ferhat Saglam (* 2001), liechtensteinisch-türkischer Fußballspieler
 Görkem Sağlam (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mert Sağlam (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Murat Sağlam (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Nurullah Sağlam (* 1966), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Ömer Sağlam (* 1960), türkischer Fußballspieler
 Onur Sağlam (* 1993), deutsch-türkischer Futsal- und Fußballspieler
 Rıdvan Sağlam (* 1988), österreichisch-türkischer Fußballspieler
 Tevfik Sağlam (1882–1963), türkischer General und erster Präsident der Ärztekammer Istanbuls

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname